Krzysztof Kazimierczak, polski piłkarz, zawodnik Boavisty Porto
 „Kazimierczak”, pseudonim Stefana Michnika jako tajnego informatora służby bezpieczeństwa PRL
 Przemysław Kazimierczak, polski piłkarz, zawodnik Accrington Stanley FC